Plaats in Indonesië
 Tajug (Karangmoncol), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Tajug (Siman), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java